Velika nagrada Nemčije 1964 je bila šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1964. Odvijala se je 2. avgusta 1964.

Dirka 

|-
! 1
| 7
|  John Surtees
| Ferrari
| 15
| 2:12:04,8
| 1
| 9
|-
! 2
| 3
|  Graham Hill
| BRM
| 15
| + 1:15,6
| 5
| 6
|-
! 3
| 8
|  Lorenzo Bandini
| Ferrari
| 15
| + 4:52,8
| 4
| 4
|-
! 4
| 19
|  Jo Siffert
| Brabham-BRM
| 15
| + 5:23,1
| 10
| 3
|-
! 5
| 22
|  Maurice Trintignant
| BRM
| 14
| El. sistem
| 14
| 2
|-
! 6
| 26
|  Tony Maggs
| BRM
| 14
| +1 krog
| 16
| 1
|-
! 7
| 4
|  Richie Ginther
| BRM
| 14
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 8
| 2
|  Mike Spence
| Lotus-Climax
| 14
| +1 krog
| 17
|  
|-
! 9
| 23
|  Gerhard Mitter
| Lotus-Climax
| 14
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 10
| 5
|  Dan Gurney
| Brabham-Climax
| 14
| +1 krog
| 3
|  
|-
! 11
| 14
|  Chris Amon
| Lotus-BRM
| 12
| Vzmetenje
| 9
|  
|-
! 12
| 6
|  Jack Brabham
| Brabham-Climax
| 11
| Diferencial
| 6
|  
|-
! 13
| 20
|  Ronnie Bucknum
| Honda
| 11
| Trčenje
| 22
|  
|-
! 14
| 27
|  Peter Revson
| Lotus-BRM
| 10
| Trčenje
| 18
|  
|-
! Ods
| 1
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 7
| Motor
| 2
|  
|-
! Ods
| 9
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 4
| Motor
| 7
|  
|-
! Ods
| 16
|  Bob Anderson
| Brabham-Climax
| 4
| Vzmetenje
| 15
|  
|-
! Ods
| 12
|  Edgar Barth
| Cooper-Climax
| 3
| Sklopka
| 20
|  
|-
! Ods
| 18
|  Giancarlo Baghetti
| BRM
| 2
| Pedal za plin
| 21
|  
|-
! Ods
| 10
|  Phil Hill
| Cooper-Climax
| 1
| Motor
| 8
|  
|-
! Ods
| 11
|  Jo Bonnier
| Brabham-BRM
| 0
| El. sistem
| 12
|  
|-
! Ods
| 15
|  Mike Hailwood
| Lotus-BRM
| 0
| Motor
| 13
|  
|-
! DNQ
| 28
|  Andre Pilette
| Scirocco-Climax
|  
|  
|  
|  
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1964
1964